Sankt Kathrein oder St. Kathrein steht für:
 Sankt Kathrein (Gemeinde Schiefling), Katastralgemeinde von Schiefling am Wörthersee, Kärnten
 St. Kathrein in der Scharte, Kirche in der Gemeinde Hafling, Südtirol
 St. Kathrein im Burgenland, Ortsteil von Deutsch Schützen-Eisenberg, Burgenland
 St. Kathrein (Gemeinde Navis), Gemeindeteil von Navis, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 St. Kathrein (Völs am Schlern), Gemeindeteil von Völs am Schlern, Südtirol
 St. Kathrein am Hauenstein, Gemeinde in der Steiermark
 Sankt Kathrein am Offenegg, Gemeinde in der Steiermark

Siehe auch:
 Sankt Katharein an der Laming